Ecografia Doppler, varietat d'ecografia en la qual, emprant ultrasons i l'efecte Doppler
 Efecte Doppler, que consisteix en la variació de la freqüència de qualsevol ona emesa per un objecte en moviment.
 Efecte Doppler relativista, canvi observat en la freqüència de la llum procedent d'una font en moviment relatiu respecte de l'observador
 Espectroscòpia Doppler, mètode espectroscòpic per trobar planetes extrasolars 
 Radar Doppler, radar especialitzat que fa ús de l'efecte Doppler 
 Radar d'impulsos Doppler, sistema de radar capaç de mesurar el rumb, distància i altitud d'un objecte i detectar la seva velocitat
 Biografies:
 Adolf Doppler (Graz, 1850 - 1906), compositor austríac 
 Árpád Doppler (Budapest, 1857 – 1927), compositor hongarès
 Christian Andreas Doppler (Salzburg, 1803 - Venècia, 1853), matemàtic i físic austríac
 Franz Doppler (Lemberg, Imperi austríac, 1821 - Baden bei Viena, 1883), flautista i compositor polonès